Хайно́вский () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хайновский, Александр Францевич — белорусский дипломат.
 Хайновский, Артём Константинович — российский легкоатлет.
 Хайновский, Вальтер (род. 1927) — немецкий кинорежиссёр и сценарист.

См. также 
 Хойновский